Salmo punctatus Cuvier, 1829 – synonim nazwy łacińskiej ryby Golec zwyczajny
 Salmo punctatus Gronow, 1854 – synonim nazwy łacińskiej ryby Lipień pospolity